

Patronymie 
 Agnes Bluhm (1862-1943) est une gynécologue, hygiéniste raciale et eugéniste allemande.
 Wilhelm Bluhm est SS-Sturmbannführer allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Kay Bluhm est un kayakiste allemand pratiquant la course en ligne.
 Walter Bluhm (1907-1976), acteur allemand.

Homonymie de patronyme